— одна из наиболее популярных японских фамилий.

В математике Ямамото может быть ссылкой на Неравенство Любеля-Мешалкина-Ямамото, названное в честь Коити Ямамото.

Люди 
 Ямамото Гомбэй (1852—1933) — премьер-министр Японии в период Тайсё.
 Ямамото, Джордан (род. 1996) — американский бейсболист.
 Ямамото, Дзёта (род. 1959) — японский дипломат.
 Ямамото, Дональд (род. 1953) — американский дипломат.
 Ямамото, Ёдзи (род. 1943) — дизайнер.
 Ямамото, Исороку (1884—1943) — адмирал, главнокомандующий Объединённым флотом Японской империи во время Второй мировой войны.
 Ямамото, Иссэй (1889—1959) — астроном.
 Ямамото, Кадзиро (1902—1974) — кинорежиссёр.
 Ямамото, Кадзутоми (род. 1988) — японский сэйю, певец.
 Ямамото, Кайлер (род. 1998) — американский хоккеист.
 Ямамото, Кансай (1944—2020) — японский дизайнер одежды.
 Ямамото Кансукэ (1501—1561) — один из генералов Такэды Сингэна.
 Ямамото Коити — математик.
 Ямамото, Косукэ (род. 1989) — футболист.
 Ямамото, Мария (род. 1981) — японская сэйю, певица и сценарист.
 Ямамото, Масакуни (род. 1958) — футболист.
 Ямамото, Масахито (род. 1947) — японский регбист.
 Ямамото, Мика (1967—2012) — японская видео- и фотожурналистка.
 Ямамото, Наофуми (род. 1977) — японский рестлер, выступающий в WWE.
 Ямамото, Норифуми (род. 1977) — японский боец ММА, кикбоксер.
 Ямамото, Рё (род. 1984)— японский бегун на длинные дистанции, который специализируется в марафоне.
 Ямамото, Сакон (род. 1982) — автогонщик.
 Ямамото, Сацуо (1910—1983) — кинорежиссёр.
 Ямамото, Сюгоро (1903—1967) — писатель.
 Ямамото Тёгоро (более известный как Симидзу-но Дзиротё) — босс якудза XIX века.
Ямамото Такато (род. 1960) - японский художник
 Ямамото, Фудзико (род. 1931) — японская актриса театра и кино.
 Ямамото, Хиро (род. 1961) — американский музыкант.
 Ямамото, Хироси (род. 1962) — стрелок из лука, двукратный призёр Олимпийских игр.
Ямамото, Хироёси (род. 1971) — японский рестлер, более известен под именем Хироёси Тэндзан. 
 Ямамото, Хоси (1850—1906) — художник
 Ямамото Цунэтомо (1659—1719) — самурай, автор труда «Хагакурэ» («Сокрытое в листве», 1716), где были сформулированы принципы бусидо.
 Ямамото, Юдзо (1887—1937) — писатель.
Ямамото, Юкари (род. 1981) — японская хоккеистка на траве.
 Ямамото, Юсукэ (род. 1988) — актёр.
 Ямамото, Ютака (род. 1974) — аниме-режиссёр.
Ямамото, Цунору (1892—1963) — генерал-лейтенат Императорской армии Японии во время Второй мировой войны

Географические названия 
 Ямамото (Мияги) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Ватари префектуры Мияги.
 Ямамото (уезд) — уезд префектуры Акита, Япония.

Вымышленные персонажи 
 Сигэкуни Ямамото-Гэнрюсай — главнокомандующий в аниме Блич.
 Такэси Ямамото — персонаж манги Reborn!
 Цуёси Ямамото — персонаж манги Reborn!